Радиловський — українське прізвище.

 Анастасій Радиловський — перший архимандрит Унівської лаври
 Антоній Радиловський — православний єпископ Перемишльський і Самбірський
 Юрій Радиловський — маляр другої половини XVIII ст в Україні.

Українські прізвища